Ausztria
Senftenberg, település Alsó-Ausztria tartományban, a Kremsvidéki járásban

 Németország
Senftenberg, város Brandenburg szövetségi államban